Рік Ланц (,  16 вересня 1961, Карлові Вари) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1977 року.

1980 року був обраний на драфті НХЛ під 7-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Ванкувер Канакс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Чикаго Блекгокс».

Загалом провів 597 матчів у НХЛ, включаючи 28 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота 
З 1996 по 2006 працював головним тренером в клубах хокейної ліги Британської Колумбії.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Амбрі-Піотти»
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»
Чехословацькі емігранти до Канади